Dos de Mayo kan syfta på:

Dos de Mayo-upproret i Madrid 1808
Den 2 maj 1808 i Madrid: striden med mamlukerna - ett konstverk av Francisco de Goya

Argentina 

 Dos de Mayo, Argentina, ort, Misiones, 

Robotskapade Argentinaförgreningar